Astrachan steht für
 Astrachan, Stadt in Russland
 Oblast Astrachan, eine Verwaltungseinheit in Südrussland
 Astrachan (Pelz)
 RFS 101 Astrachan, Schiff
 Wolgar-Gasprom Astrachan, Sportverein
 Mäxmüd von Astrachan, Khan 
 Roter Astrachan, Apfelsorte
 Astrachan, 66-Kanonen-Linienschiff der Isaak-Viktoriia-Klasse der Kaiserlich Russischen Marine (1720–1736)
 Astrachan, 66-Kanonen-Linienschiff der Slawa-Rossii-Klasse der Kaiserlich Russischen Marine (1756–1761)

Siehe auch:
 Astrachan-Tataren
 Khanat Astrachan